Villers-le-Sec ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Villers-le-Sec (Aisne)
 Villers-le-Sec (Marne)
 Villers-le-Sec (Meuse)
 Villers-le-Sec (Haute-Saône)

Siehe auch: Villiers-le-Sec